Лютова — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.
 Лютова — село в общині Куршумлія Топлицького округу Сербії.